Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Bank of the West Classic 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 23 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)